Philippe Paradis (né le  à Normandin, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière de joueur 
Après un bon début de carrière chez les juniors, il fut sélectionné en première ronde par les Hurricanes de la Caroline lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 2009. Il avait aidé son équipe, les Cataractes de Shawinigan à se rendre en ronde finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Le , ses droits sont échangés aux Maple Leafs de Toronto en retour de Jiří Tlustý. Paradis rejoint alors le club affilié des Maple Leafs dans la Ligue américaine de hockey, les Marlies de Toronto. Puis l'été venu, il est impliqué dans une autre transaction l'envoyant cette fois-ci aux Blackhawks de Chicago en retour notamment de l'attaquant Kris Versteeg. Il participe avec l'équipe LHJMQ à la Super Serie Subway en 2009 et 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||45 ||11 ||12 ||23 ||44 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||66 ||19 ||31 ||50 ||74 ||21 ||6 ||6 ||12 ||20
|-
|2009-2010 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||63 ||24 ||20 ||44 ||104 ||6 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2009-2010 ||Marlies de Toronto ||LAH ||4 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard ||LHJMQ ||59 ||23 ||30 ||53 ||85 ||5 ||1 ||1 ||2 || 8
|-
|2010-2011 || IceHogs de Rockford || LAH ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || IceHogs de Rockford || LAH ||58 ||5 ||11 ||16 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || IceHogs de Rockford || LAH || 36|| 1|| 7|| 8|| 100|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Walleye de Toledo || ECHL || 5|| 0|| 0|| 0|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Crunch de Syracuse || LAH || 8|| 0|| 1|| 1|| 11|| 18|| 3|| 1|| 4|| 23
|-
| 2013-2014 || Crunch de Syracuse || LAH || 56|| 6|| 9|| 15|| 118|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Crunch de Syracuse || LAH || 34 || 8 || 7 || 15 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Crunch de Syracuse || LAH || 49 || 5 || 6 || 11 || 121 || - || - || - || - || -
|-
| colspan="3"|
| colspan="5"|
| colspan="5"|
|- 
| 2017-2018 || Marquis de Jonquière || LNAH || 13 || 5 || 6 || 11 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || HDD Jesenice || AlpsHL || 31 || 23 || 13 || 36 || 56 || 11 || 4 || 6 || 10 || 12
|-
| 2018-2019 || HDD Jesenice || Državno Prvenstvo|| 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2019-2020 || Marquis de Jonquière || LNAH || 20 || 13 || 8 || 21 || 29 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en janvier 1991
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur du Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard
Joueur du Crunch de Syracuse
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Marquis de Jonquière